La Vila Mariners est une équipe de rugby à XV basé à Alicante qui évolue dans la Liga Superiberica.

Histoire

Palmarès

Lien externe 
 Site officiel

Club de rugby à XV en Espagne
Rugby à XV dans la Communauté valencienne
Sport à Alicante
Club de rugby à XV fondé en 2009
Club de rugby à XV disparu en 2010